Japurá kan syfta på:

Brasilien 

 Japurá (kommun i Brasilien, Amazonas), 
 Japurá (kommun i Brasilien, Paraná),